Мигетий () — мужское имя. Известные носители:
 Мигетий — епископ Тарантеза (VI в.)
 Мигетий — епископ Нарбона (580-е — 590-е годы)
 Мигетий — епископ Лангра (595—618)
 Мигетий — архиепископ Безансона (вторая половина VII в.), святой